Poloha označuje umístění, popř. orientaci určitého tělesa vzhledem k okolnímu prostoru. Dále může být:

matematika
 Vzájemná poloha geometrických útvarů
 polohový vektor

fyzika
 poloha hmotného bodu
 poloha tělesa
 rovnovážná poloha

lékařství
 autotransfúzní poloha
 stabilizovaná poloha

Související články 
 vzdálenost
 pozice – rozcestník

Externí odkazy